

Anno 
 212 o 212 a.C.

Codici 
 212  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di La Dehesilla nei pressi di Valencia in Spagna

Matematica 
 212 – numero

Musica 
 212  – singolo di Azealia Banks del 2011, dall'EP 1991
 212  – album di Neil Zaza del 2011

Altro 
 212 (missile)  – Missile aria-superficie sviluppato da Sergej Pavlovič Korolëv nella seconda metà degli anni trenta.
 Strada statale 212 della Val Fortore  – strada statale italiana.